Вербное — топоним.

Населённые пункты 
 Вербное — село в Красненском районе Белгородской области.
 Вербное — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Вербное — село в Дальнереченском районе Приморского края.

Другое 
 Вербное — озеро в Оболонском районе Киевского горсовета.
 Вербное — озеро в Бешенковичском районе Витебской области Белоруссии.
 Вербное — заказник в Оболонском районе Киевского горсовета.

См. также 
 Вербное воскресенье (значения)
 Верба (значения)
 Вербный